Rheocles är ett släkte av fiskar. Rheocles ingår i familjen Bedotiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silversidartade fiskar
Rheocles